Toponímia:
 Castellet (Piera), cim de Cabrera d'Anoia a la comarca de l'Anoia 
 Collada de Castellet, collada del terme municipal de Tremp
 Fageda de Castellet, bosc del terme municipal de Tremp
 Puig de Castellet, jaciment ibèric a Lloret de Mar
 Rec del Castellet, curs fluvial del Ripollès
 Riera de Castellet, curs fluvial del Bages
 Serra del Castellet, serra del terme municipal de Tremp 
 Entitats de població:
 Castellet (Castellet i la Gornal), nucli del municipi de Castellet i la Gornal
 Castellet (Valclusa), població del departament francès de la Valclusa
 El Castellet (Espluga de Serra), nucli de població de Tremp
 Le Castellet (Var), comuna francesa del departament de Var
 Castellet de Banyoles, antic poblat ibèric en el municipi de Tivissa (Ribera d'Ebre)
 Castellet de Llobregat, nom que tingué durant la segona república espanyola el municipi de Sant Vicenç de Castellet
 Castellet i la Gornal, municipi de l'Alt Penedès
 Castellet-lès-Sausses, municipi del departament francès d'Alps de l'Alta Provença
 Pinedes del Castellet, nucli de població disseminada en el municipi de Santa Eulàlia de Ronçana (Vallès Oriental)
 Sant Vicenç de Castellet, poble de la comarca del Bages
 Muntanyes:
 El Castellet (Canet d'Adri), muntanya a Canet d'Adri (Gironès)
 Castellet (Canovelles), turó a Canovelles (Vallès Oriental)
 Castellet (Piera), cim entre els municipis de Piera i Vallbona d'Anoia
 El Castellet (Sant Martí de Llémena), turó de Sant Martí de Llémena
 Puig Castellet (Rupit i Pruit), turó a Rupit i Pruit
 Puig Castellet (Tossa de Mar), turó de Tossa de Mar
 Roques del Castellet, turó de Tremp
 Edificis: 
 Castellet de Bofarull, edifici situat a Perafort
 Castell de Castellet (El Bedorc), edifici del municipi de Piera
 Castell de Castellet (Castellet i la Gornal), edificació del municipi de Castellet i la Gornal
 Castell de Castellet (Sant Vicenç de Castellet), edificació de Sant Vicenç de Castellet (Bages)
 El Castellet o Ca l'Aymà, casa senyorial del Masnou (Maresme)
 El Castellet o Castell de Callús de Callús (Bages)
 El Castellet, nom local del Castell de Gaianes (Comtat, País Valencià)
 El Castellet, nom local del Castell de la Barcella, a l'Orxa (Comtat, País Valencià)
 El Castellet, monument de Perpinyà
 Castillet (Almedíxer), monument històric dins del terme municipal d'Almedíxer, a la comarca valenciana de l'Alt Palància
 Castellet de Cogul, antic edifici a Àger
 Castellet de Dalt, mas del municipi de Sentmenat
 Castellet de la Terreta, antiga fortificació de Tremp
 Mare de Déu de l'Esperança de Castellet, església romànica en el municipi de Tremp
 Sant Feliu del Castellet, antiga església del veïnat de Castellet, a Tremp
 Sant Llogari de Castellet, antiga església parroquial de Castellterçol
 Sant Serni de Castellet, església medieval del municipi de Gavet de la Conca
 Biografies:
 Domènec Castellet (Esparreguera, 1592 – Nagasaki, 1628), missioner dominicà màrtir i beat
 Josep Maria Castellet i Díaz de Cossío (Barcelona, 1926 - 2014), escriptor, editor i crític
 Josep Maria Castellet i Pont, llibretista de sarsueles
 Manuel Castellet i Solanas (Barcelona, 1943), matemàtic català
 Pere de Castellet, bisbe i copríncep d'Andorra entre 1561 i 1571
 Queralt Castellet i Ibáñez (Sabadell, 1989), surfista de neu catalana
 Miscel·lània: Club Bàsquet Castellet''', institució esportiva de Sant Vicenç de Castellet